DiMuro ist der Nachname folgender Personen:
 Lou DiMuro (1931–1982), US-amerikanischer Baseball-Schiedsrichter
 Mike DiMuro (* 1967), US-amerikanischer Baseball-Schiedsrichter
 Ray DiMuro (* 1967), US-amerikanischer Baseball-Schiedsrichter